Échec et mat fait partie de la terminologie du jeu d'échecs.

Échec et mat peut aussi faire référence à :

cinéma
 Échec et mat, un film français réalisé par Roger Goupillières (1931) ;
 Échec et mat, un film tunisien réalisé par Rachid Ferchiou (1994) ;

télévision
 Échec et mat (), une série télévisée américaine de Eric Ambler diffusée de 1960 à 1962 ;
 Échec et mat (), le titre du neuvième épisode de la série Le Prisonnier ; c'est également le sixième et dernier épisode du remake de 2009, Le Prisonnier ;
 Échec et mat (), le titre du  de la sixième saison de NCIS : Enquêtes spéciales ;
 Échec et Mat ( et ), les titres des  et  de la quatrième saison de Breaking Bad ;
Échec et Mat, telenovela camerounaise diffusée sur Afro tv en 2021

littérature
 Échec et Mat est une revue d'échecs française créée en 1994 et publiée jusqu'en 2010 ; c'était le magazine officiel de la Fédération française des échecs.
 Échec et mat est un livre de Michael Basman publié en 2001.

Homonymie de titre